Namenstage E
Namenstage